Genealogía (del latín genealogía, genea > del griego genos, raza, nacimiento,  descendencia,  + -logia > del griego logos, ciencia, estudio) es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al documento que registra dicho estudio, generalmente expresado como árbol genealógico.

La genealogía molecular es el campo de la biología que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. La genética molecular emplea los métodos de la genética y la biología molecular.
Se denomina de esta forma para diferenciarla de otras ramas de la genética como la ecología genética y la genética de poblaciones. Un área importante dentro de la genética molecular es el uso de la información molecular para determinar los patrones de descendencia y por tanto, la correcta clasificación científica de los organismos, lo que se denomina sistemática molecular, mientras que al establecimiento de relaciones de parentesco se llama filogenia molecular.

La Genealogía Molecular hace posible vincular a personas en “árboles genealógicos” basados en la identificación única de los marcadores genéticos. Este enlace se puede llevar a cabo usando la
información codificada en el ADN de una persona o de una población para determinar la
consanguinidad entre individuos, familias, tribus y poblaciones.
Los linajes basados en los marcadores genéticos pueden determinar vínculos que de otro modo no se
podrían detectar usando genealogías basadas solamente en tocarse, registros escritos o tradiciones
orales. Puede que haya muchas personas con el nombre de “Juan Pérez” pero la identificación genética es exclusiva y puede diferenciar entre personas de parentesco cercano y aquellas que sólo llevan el mismo nombre. No existe ninguna persona en la tierra, que haya vivido o que vivirá, que tenga la misma composición genética.
El hecho de que el ADN se herede y que cada persona sea el producto de sus progenitores, significa
que se puede usar el ADN no sólo para crear identificaciones individuales, pero también para
identificar a los miembros de una misma familia, del mismo clan o tribu, o de la misma población.
Para poder reconstruir genealogías moleculares es necesario usar los vínculos biológicos conocidos y asociar esta información con la transmisión de marcadores genéticos a través del tiempo. A medida que las personas busquen sus vínculos biológicos en el pasado, los linajes empezarán a combinarse o merger en antepasados comunes. Todas las personas heredan el material genético de sus padres. Este principio básico de transmisión genética significa que es posible determinar el origen de genes con bases en un linaje común y en los modos de herencia conocidos.
Ya que este proceso se repite generación tras generación, todos los individuos llevan dentro de su ADN un registro de quiénes son y de qué forma están emparentados con otras personas en la tierra. Además, diferentes regiones del ADN tiene n la capacidad de identificar a individuos, conectarlos a grupos familiares cercanos, a otros parientes, a tribus, o a afiliaciones de clanes y de poblaciones más grandes.

El ADN analizado en este proceso se extrae usando métodos muy sencillos, luego en el laboratorio este material se estudia selectivamente con el fin de encontrar unos marcadores genéticos específicos (proceso que se conoce por el nombre de genotipación) y por último, la información se guarda en bases de datos electrónicas. Con el proceso de genealogía genética, o molecular, se pueden así reconstruir ciertas genealogías y se puede determinar el vínculo entre personas a través de la identificación de combinaciones de marcadores genéticos absolutamente únicos. Un marcador genético representa un lugar específico en un cromosoma en el cual las unidades genéticas básicas existen en un número variable de copias repetidas. La variante de copias en cualquier ubicación del cromosoma se conoce como alelo. Si bien dos individuos pueden compartir alelos en una o más ubicaciones, el examen de varias docenas o de cientos de estas ubicaciones mostrará que hay diferencias aún entre personas de consanguinidad cercana.

La compilación de varios marcadores genéticos es lo que se conoce como el genotipo, lo cual funciona como un identificador genético exclusivo de una persona. Para poder determinar el grado de consanguinidad entre individuos se necesita identificar aquellos genes, o marcadores, que son
idénticos, por tener un ancestro común. Hay muchas maneras de poder llevar cabo esta identificación.
Algunos de los sistemas genéticos de uso común para probar la consanguinidad, son los genes
autosomas o los marcadores que se encuentran en los cromosomas no-sexuales (autosómicos), los
cromosomas Y y el ADN mitocondrial (ADNmt). Los cromosomas existen en pares en el núcleo de
toda célula, pero el ADNmt es más numeroso y se encuentra ubicado fuera del núcleo, dentro de la
mitocondria. Tras cada nueva generación, los cromosomas son sometidos a una recombinación o
inversión, y no pasan necesariamente intactos de una generación a otra. Esta propiedad característica de la genética introduce la diversidad que encontramos entre las personas, y es responsable por la identidad genética exclusiva que define a cada persona. Los cromosomas Y, y el ADNmt son “nuevos” en el sentido de que no son recombinados o, si lo son, es una recombinación muy limitada. El ADN de los cromosomas Y se hereda de padre a hijo y se ha notado que sigue la transmisión de los apellidos.

Todos los hijos (hombres y mujeres) heredan de su madre biológica el ADNmt, pero solamente las
hijas lo transmiten a la siguiente generación. Cada uno de estos sistemas puede usarse en forma
diferencial para responder varias preguntas de interés genealógico.

El ADN se puede obtener de cualquier espécimen biológico. Las fuentes más comunes incluyen la
sangre, la saliva y el pelo, pero para la construcción de la base de datos de genealogía nosotros estamos recolectando muestras de células bucales usando un líquido llamado “GenetiRinse”. Cualquier persona que tenga 18 años de edad o más puede participar en el estudio. Toda la reconstrucción genealógica propuesta en este proyecto se hace usando ADN de personas vivas, este trabajo no requiere información de personas fallecidas.

Para algunas personas la genealogía es un pasatiempo mientras que para otras es una forma de
descubrir quiénes son, sin embargo, a lo largo del mundo, existe un gran interés en los orígenes y las historias de las personas. Parte de esta información se transmite en historias orales o escritas; los registros civiles y religiosos también han documentado la historia de familias y de comunidades, pero desafortunadamente, la historia de algunos pueblos y comunidades se ha perdido o ha sido destruida a través del tiempo. Cuando esto es lo que ha sucedido, los documentos escritos no son informativos o simplemente no existen, lo cual puede ser un gran obstáculo para los individuos que están tratando de encontrar sus “raíces”. Al hacer uso de los registros genéticos del pasado que tiene cada individuo, es posible descubrir pistas importantes como la consanguinidad de un individuo con otras personas o poblaciones, y su origen.

Los fines más importantes de este programa son:

 Construir una base de datos mundial que determinará la composición genética de las poblaciones más grandes del mundo. Esta base de datos puede ser usada para identificar los orígenes y las relaciones de un individuo o de una familia a un antepasado desconocido. El estudio va a incluir por lo menos 500 poblaciones de todo el mundo. Los individuos de cada población van a ser identificados, se recolectará la información genealógica de por lo menos cuatro generaciones (cuando sea posible) y se determinará la información genética. La identificación de los grupos de marcadores de ADN, o haplotipos, que son únicos a una población, se usarán para determinar los orígenes específicos y los vínculos de los individuos.
 La reconstrucción de genealogías usando la información genética. Esta información puede ser usada para remover los “bloques” genealógicos producidos por tener información incompleta o perdida, debido a la falta de registros, a hijos ilegítimos o adopción, todo lo cual impide la unión de familias. Este sistema también permitirá identificar molecularmente a parientes desaparecidos. Se establecerán nuevos vínculos genealógicos entre personas vivientes, a través de la identificación o la confirmación de supuestos linajes que actualmente son imposibles de resolver con el uso de métodos tradicionales.
 Establecer conexiones genealógicas dentro de cada población, y también entre una población y otra.
 Producir id entificaciones únicas para personas que no tienen una genealogía basada en nombres,como es tradicional. Esto permitiría la reconstrucción de genealogías basadas en el ADN, y la propagación de un entendimiento en cuanto a los vínculos que existen entre los seres humanos en todo el mundo.
 Preservar la herencia genética de un individuo o familia para las futuras generaciones.

Para mantener el carácter de confidencialidad, en la construcción de la base de datos solamente
utilizamos los lugares y las fechas de nacimiento. No se darán resultados individuales a ninguna
persona, incluyendo a aquellas que hayan participado en la construcción del banco de datos.

Cómo comenzar
Lo primero al iniciar una investigación genealógica molecular es hacer una prueba de ADN. Existen diferentes formas dependiendo del tipo de material celular a obtener.

Fuentes bucales
Las fuentes bucales son aquellas que se obtienen de la boca de la persona, generalmente del paladar y carrillos bucales. 

Puede usarse un hisopo mediante el cual se frota el paladar y los carrillo superiores (arriba de la muelas superiores)

Otra técnica empleada por la Genealogía de México es usando GenetiRinse, el cual es enviado a la Sorenson Molecular Genealogy Foundation.

Otras Fuentes
Otros tejidos, líquidos corporales y sangre.

Cromosoma Y

Se transmite de padre a hijo, y tiene pocos cambios por lo que es una manera segura de obtener un cálculo del ancestro en común más reciente.

ADN Mitocondrial

Lo transmite la madre a todos sus hijos, pero solo las mujeres lo retransmiten

Véase también
 lista de Apellidos
 Genealogista
 Ahnentafel
 Linaje

Enlaces externos
 WikiTree.org
 Geneawiki, la Wikipedia de la Genealogía
 https://web.archive.org/web/20070702093401/http://www.smgf.org/
 Genealogía Molecular Genealogía de México 
 Hispagen Asociación de Genealogía Hispana 
 http://www.cyndislist.com Un directorio clasificado de sitios y recursos de genealogía en la internet 
 http://www.genealogia.org.mx Portal administrado por el genealogista Benicio Samuel Sánchez García
 https://web.archive.org/web/20110315090058/http://www.sigenlab.com/ A través de esta web puedes contratar el análisis de tu propia Genealogía Molecular
 FamilyTreeDNA Laboratorio de análisis de ADN con envíos a todo el mundo del paquete para tomar las muestras.

Genealogía
Mitocondria

hr:Genealogija
hu:Genealógia